L'illégalisme  est un courant de l'anarchisme qui s'est développé principalement en France, en Italie, en Belgique et en Suisse au début du  siècle. Les illégalistes prônent l'adoption du banditisme révolutionnaire comme mode de vie, ouvertement ou secrètement. Le cambriolage et le vol étaient pratiqués sur de riches propriétaires, des patrons, des politiques, des clercs.

Description 
Déjà, dans La Philosophie dans le boudoir (1795), Sade laisse une porte ouverte au vol comme réponse aux besoins de chacun et critique l'attribution des biens faite par la société. Il considère le vol comme la légitime réaction des forts contre l'ordre social (selon lui au service des faibles), conformément à un ordre naturel supérieur.

Dans L'Opéra de quat'sous (1928), de Bertolt Brecht, Mackie le Surineur peut ainsi être considéré comme un illégaliste, considérant le discours qu'il prononce avant son exécution.

Il y eut divers illégalistes, avec diverses méthodes. Les plus connus sont Marius Jacob (dont Maurice Leblanc s'inspirera pour écrire Arsène Lupin à partir de 1905), la bande à Bonnot et Georges Darien.

Pour l'écrivain Laurent Chollet, la résurgence de la délinquance révolutionnaire dans les années 1970 trouve ses origines dans le concept de « teppisme », désignant en italien les actions des « voyous » et des « vandales ». Ce concept est alors théorisé par des situationnistes. 

Depuis les années 1970, l'illégalisme révolutionnaire est pratiqué par les autonomes à travers le mouvement des squats et le mouvement des mal logés. En France, la délinquance révolutionnaire a été défendue par des groupes comme Marge (1974-1979), Les Fossoyeurs du Vieux Monde (1979-1983), l'Association des Prisonniers En Lutte (APEL, 1981-1994), ou Os Cangaceiros (1985-1992). Par beaucoup d'aspects, la délinquance révolutionnaire se rapproche donc du mouvement anticarcéral.

Auteurs 

 Cités dans « Le Maitron » : notices biographiques.
 Marius Jacob
 Georges Darien
 Sade
 Jules Bonnot
 Renzo Novatore
 Michel Foucault
 Emile Henry

Voir aussi

Articles connexes 
 Mouvement autonome en France
 Reprise individuelle
 Propagande par le fait
 Action directe (théorie politique)
 Désobéissance civile
 Infraction politique
 Sabotage
 Banditisme révolutionnaire
 Piraterie
 Yomango
 Floréal Cuadrado

Bibliographie 
 Encyclopédie anarchiste initiée par Sébastien Faure : Illégalisme, , .
 E. Armand, L'illégaliste anarchiste est-il notre camarade ?, Éditions de L'En-dehors, .
 Georges Butaud, Sur l’illégalisme, La Vie Anarchiste, n°12, , .

Notes et références

Liens externes 
 Brochure du comité des mal logés
 Loi (et illégalisme)

Anarchisme individualiste
Criminalité
Illégalisme
Délinquance
Concept anarchiste
Anarchisme par courant